Kapuziner steht für:
 Kapuziner, römisch-katholischer Bettelorden
 Kapuziner (Kaffee), Wiener Zubereitungsart von Kaffee
 Kapuziner, eine Pilzart, siehe Gemeiner Birkenpilz
 Kapuziner, Weißbier-Marke der Kulmbacher Brauerei
 Kapuziner (Gebäck), ein Mürbeteiggebäck
 Besoffener Kapuziner, Süßspeise aus der österreichischen Küche

Siehe auch:
 Kapuzineraffen
 Kapuzinerkressen